Sozialistische Jugend steht für:

Name von Jugendorganisationen:

 Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken
 Linksjugend ['solid], offizielle Jugendorganisation der Partei Die Linke
 Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, parteinaher Jugendverband der DKP
 ['solid] – die sozialistische jugend, ehemaliger Jugendverband, der der PDS nahestand
 Freie sozialistische Jugend, ehemalige Jugendverbände zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 Sozialistische Jugend Österreich
Sosialistisk Ungdom, norwegische Jugendorganisation

Titel von Zeitschriften:
 Sozialistische Jugend. Zeitschrift für die deutsche Arbeiterjugend in der Tschechoslovakischen Republik (1921–1934), Teplitz-Schönau